Јанковац може бити:

 Јанковац (Бихаћ), насељено мјесто у општини Бихаћ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јанковац (Соколовац), насељено мјесто у општини Соколовац, Република Хрватска
 Јаношхалма, насеље у Мађарској које се раније звало Јанковац